Соперник — многозначный термин.

 Соперник — в традиционном смысле тот, кто состязается с кем-либо, противостоит кому-либо, стремится опередить, победить, превзойти кого-либо в чём-либо или тот, кто обладает равными с кем-либо достоинствами, одинаковыми качествами.
 Соперник — бомбардирский корабль Черноморского флота Российской империи.
 Соперник (фр. L’adversaire) — фильм 2002 года, снятый Николь Гарсиа по мотивам одноименного романа Эмманюэля Каррера.

См. также 
 Противник